A veszettek (The Young Savages) John Frankenheimer 1961-ben bemutatott kalandfilmje
 Veszettek (Face) Antonia Bird 1997-ben bemutatott krimije
 Veszettek Goda Krisztina 2015-ben bemutatott játékfilmje